Cool for Cats může být:

 Cool for Cats (album) – album skupiny Squeeze z roku 1979
 „Cool for Cats“ (píseň) – píseň skupiny Squeeze z roku 1979
 Cool for Cats (seriál) – britský televizní seriál